

«Make Me…» () — песня американской поп-певицы Бритни Спирс, записанная при участии американского рэпера G-Eazy. Песня была выпущена 14 июля 2016 года как лид-сингл к девятому студийному альбому певицы. Написанная Бритни Спирс, Джо Джаниаком, G-Eazy и Мэтью Бернсом, также являющимся продюсером трека, песня была выпущена лейблом RCA Records 14 июля 2016 года. Лирически «Make Me…» говорит о требовании сексуального удовлетворения. Музыкальные критики приветствовали сексуальную атмосферу трека и плавный вокал Спирс, звучащий лучше в сравнении с последними релизами певицы.

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Песни Бритни Спирс
Синглы 2016 года
Синглы RCA Records
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Песни G-Eazy
Песни современного ритм-н-блюза США